Армани () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Армани, Анжелина (род. 1987) — американская порноактриса.
 Армани, Винченца (ок. 1530—1569) — итальянская актриса, певица, поэт, музыкант, кружевница и скульптор.
 Армани, Джорджо (род. 1934) — итальянский модельер, основатель и владелец компании Giorgio Armani.
 Армани, Нора (род. 1956) — французская актриса и режиссёр армянского происхождения.
 Армани, Франко (род. 1986) — аргентинский футболист, вратарь.

См. также 
 Арманизм — согласно Гвидо фон Листу — эзотерическая часть древней германской религии.